Метков:
 Метков — село в Ровненском районе Ровненской области, Украина.
 Метков, Кирил (род. 1965) — болгарский футболист, тренер.

См. также 
 Митков